Шерекино — название населённых пунктов России.

 Шерекино — посёлок при железнодорожной станции в Льговском районе Курской области.
 Шерекино — деревня в Льговском районе Курской области.